Saint Sabas ou saint Sabbas (avec deux « b ») désigne plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique de leur année de décès présumée :
 Sabas de Rome († 272), était stratilate (général) et fut martyr à Rome vers 272. Il fut noyé dans le Tibre et ses 70 compagnons que son martyre avait convertis furent décapités. Ils sont fêtés le 24 avril.
 Sabas le Goth († 372), soldat ou officier ou simple barbare goth ou grec, martyr près de Buzău dans l'actuelle Roumanie sous le roi goth Athanaric ; célébré localement le 12 avril. 
 Sabas le Sanctifié (°439 - †531 ou 532), ou Sabbas, né à Mutalask en Cappadoce ; célébré le 5 décembre.
 Sabas de Bulgarie (+ ?), évêque de Bulgarie ; célébré localement le 27 juillet avec ses prédécesseurs Clément d'Ohrid, Gorazd, Nahum et son successeur Angelar.

Saints orthodoxes 
 Sabbas de Moscou († 1478), higoumène (abbé) du monastère Andronikov et thaumaturge en Russie ; célébré le 13 juin en Orient. 
 Sabas de Serbie (° vers 1169 - †1236 ou 1247), ou Sava, cadet des fils du « Joupan » (grand duc) Stefan Nemanja, père de l'Église serbe ; célébré le 14 janvier ou le 13 février
 Sabas II de Serbie († 1271), ou Sava II, en serbe cyrillique Свети Сава II, neveu de saint Sava, moine au mont Athos, archevêque d'Ipeck ; célébré localement le 8 février ou le 14 janvier ou le 21 février.
 Sabas Storojenski ou  Savva Storojevski ou aussi Sabas de Zvenigorod († 1407), ou Sabas de  Storogevsk, higoumène (abbé), disciple de saint Serge de Radonège en Russie ; célébré localement le 3 décembre ou le 30 avril en Orient pour la translation de ses reliques.  
 Sabas de Solovski († 1435), ou Sabbatios, moine cofontateur du monastère de Solovki dans la mer Blanche ; célébré le 27 septembre ou le 8 août pour la translation des reliques.
 Sabas de Pskov († 1495), probablement originaire de Serbie, moine au monastère de Pskov, puis dans la région du lac Krypets en Russie ; célébré localement le 28 août.
 Sabas de Kalymnos († 1948), confesseur, originaire de Thrace orientale ;  célébré localement le 7 avril

Références